Tvarožná est un toponyme qui peut désigner :

Tvarožná, une commune du district de Kežmarok, dans la région de Prešov.

Tvarožná, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.